As pertitas são constituídas de misturas íntimas entre si de feldspato potássico —  microclina  ou  ortoclásio  —  e  um  plagioclásio  rico  em  sódio  que  ocorre  como  corpos  microscópicos  em  massas  macroscópicas, dentro do feldspato potássico
Se o feldspato sódico é a fase dominante, o resultado é um antipertita e onde os feldspatos estão em proporções aproximadamente iguais, o resultado é um mesopertita.

Durante o processo, as pertitas se dispõem de forma paralela em bandas mais ou menos sinuosas. Muitas pertitas são formadas quando feldspatos potássicos e sódicos de alta temperatura em composições adequadas são resfriados de tal forma que a fase de solução sólida original se separa (isto é, segrega, de forma  que  um  mineral  homogéneo  se  separa  em  dois  ou  mais  minerais  diferentes) para formar uma mistura entre si de duas fases. No entanto, algumas pertitas, parecem terem sido formadas como resultado da substituição parcial de feldspato potássico original pelo sódio. Em qualquer caso, a pertita é o nome aplicado corretamente as misturas íntimas em que o feldspato potássico predomina sobre o plagioclásio, enquanto antipertita é o nome dado as misturas íntimas em que o componente plagioclásio é predominante. As pertitas são comuns, enquanto antipertitas são relativamente raras.

Silicatos e germanatos